Хота:

 Хота — парный испанский национальный танец.
 Хота (род. 1982) — испанский футболист, полузащитник клуба «Лансароте».
 Хота — название буквы J в испанском алфавите.

См. также 
 Хотта
 Хотта (Марс)